

Geografia 
 Tavera – comune francese nella Corsica del Sud
 Hospital de Tavera-Museo Duque de Lerma – Museo di Toledo

Persone 
 Joaquín Pardo de Tavera (1829-1884) – attivista e patriota filippino
 Juan Pardo de Tavera (1472-1545) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo

Pagine correlate 
 Taveri